Quebrada peut désigner :

Toponymes

Quebrada de Humahuaca : canyon de la province de Jujuy, déclaré Patrimoine Culturel et Naturel de l'Humanité en juillet 2003 par l'UNESCO ;
 Parc national Quebrada del Condorito : l'un des parcs nationaux du pays.

Canoa Quebrada : une plage de l'État de Ceará.

Cruz Quebrada - Dafundo : l'une des dix paroisses de la municipalité d'Oeiras.

La Quebrada : localité de la paroisse civile de Juan Vicente Bolívar y Ponte de la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 La Quebrada : chef-lieu de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo ;
 La Quebrada : l'une des six paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Trujillo.

Homonymes 
 Linn da Quebrada (1990-), militante pour les droits LGBT au Brésil.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme